L'Open de Kuala Lumpur masculin 2011  est l'édition masculine 2011, qui est un tournoi PSA International 35. Le tournoi se tient à Calgary au Canada du 14 au . 

L'ancien  mondial David Palmer remporte le trophée en battant Laurens Jan Anjema en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

Compétition de squash à Calgary
Squash en 2011
Sport au Canada en 2011
Sport en mars 2011